Моновар (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 152 км². Население — 12 928 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Web de opinión sobre Monóvar, con vídeos, fotos y entretenimiento en general.
 Web del Ayuntamiento de Monóvar
 
 
 
 

Муниципалитеты Аликанте